Трудолюбовка () — село в Компанеевском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 139 человек. Почтовый индекс — 28412. Телефонный код — 5240. Код КОАТУУ — 3522881405.

Местный совет 
28412, Кировоградская обл., Компанеевский р-н, с. Гармановка, ул. Ленина, 14

Ссылки 
 Трудолюбовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Компанеевского района